Le Carbet – miasto i gmina na Martynice
 Pitons du Carbet – góry na Martynice